Дианово — деревня в Белозерском районе Курганской области Российской Федерации. Входит в состав Боровского сельсовета.

География 
Деревня расположена  берегу небольшого озера, в 23 км от райцентра с. Белозерского. 

До деревни построили "золотую дорогу".

Население

Примечания 

Населённые пункты Белозерского района (Курганская область)